Mjönäs kan syfta på:

Mjönäs, Kristianstads kommun – ett samhälle i Skåne
Mjönäs, Hagfors kommun – en tätort i Värmland